La Coppa di Francia 2010-2011 è la 35ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 54 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2010-2011, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2009-2010 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2010-2011
Match des champions 2010
Semaine des As 2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
Coppa di Francia di pallacanestro maschile